Weaver est un mot anglais qui signifie tisserand. Ce nom peut désigner :

Patronyme 
 
 Al Weaver (1981-), acteur et écrivain anglais ;
  ;
 Beau Weaver (né en 1952), acteur américain ;
 Ben Weaver (né en 1980), chanteur de folk blues ;
 Blue Weaver (1947-), claviériste britannique ;
 Dennis Weaver (1924-2006), acteur américain ;
 Earl Weaver (1930-2013), manager américain de baseball ;
 Edmund Weaver (c. 1683-1748), astronome et arpenteur-géomètre anglais ;
 Samantha Saint (née en 1987) de son nom civil Elisabeth Ann Weaver, actrice de X américaine ;
 Fritz Weaver (1926-2016), acteur américain ;
 Harriet Shaw Weaver (1876-1961), féministe et femme politique anglaise ;
 Gertrude Weaver (1898-2015), doyenne de l'humanité ;
 Jacki Weaver (née en 1947), actrice australienne ;
 Jason Weaver (né en 1979), chanteur et acteur américain ;
 Jeff Weaver (né en 1976), joueur américain de baseball ;
 Jered Weaver (né en 1982), joueur américain de baseball ;
 John Weaver (1673-1760), danseur et chorégraphe britannique ;
 Jonathan Weaver (né en 1977), joueur professionnel de hockey sur glace anglais ;
 J. Scott Weaver (1940-2008), astronome américain ;
 Kyle Weaver (né en 1986), basketteur professionnel américain ;
 Marjorie Weaver (1913-1984), actrice américaine ;
 Mike Weaver (né en 1952), boxeur américain ;
 Mike Weaver (né en 1978), joueur professionnel de hockey sur glace 
 Patty Weaver (née en 1953), actrice américaine ; 
 Randy Weaver (1948-2022), survivaliste et nationaliste américain ;
 Richard Weaver (1910–1963), universitaire américain ; 
 Robert C. Weaver (1907-1997), homme politique américain ;
 Rolly Weaver (né en 1990), coureur cycliste américain ;
 Sigourney Weaver (née en 1949), actrice et coproductrice américaine ;
 Sylvester Weaver (1897-1960), guitariste de blues américain ;
 Warren Weaver (1894-1978), pionnier de la théorie de l'information.

Toponyme 
 Weaver est une ville de l'Alabama aux États-Unis ;
 Weaver est une ville fantôme en Arizona aux États-Unis.

Autres 
 La weaver stance (position de weaver), du nom de son inventeur Jack Weaver, position de tir de combat spécifique à l'arme de poing créée et utilisée depuis les années 60.
 Weaver Aircraft Company of Ohio ou WACO, ancien constructeur aéronautique américain.
 L'Équation de Mason-Weaver, équation décrivant la sédimentation et la diffusion de solutés sous l'action d'une force.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais